Алексе́й Ла́птев:
 Лаптев, Алексей (род. 1983) — латвийский футболист и тренер.
 Лаптев, Алексей Михайлович (1905—1965) — русский художник-график и книжный иллюстратор, поэт, член-корреспондент АХ СССР.